́Никея (греч. Νίκαια) — многозначное понятие:

имя:
 Никея — в древнегреческой мифологии нимфа, дочь Кибелы.
 Никея Коринфская — одна из жён царя Македонии Деметрия Этолийского.
 Никея Македонская — дочь наместника Македонии Антипатра, жена фракийского царя Лисимаха.

прочее:
 Никея — древний и средневековый город в Малой Азии на месте современного турецкого города Изника.
 Никея — античный город на территории современного Пенджаба.
 Никея — город, пригород Афин, столицы Греции.
 «Никея» — российское издательство православной литературы, созданное в 2008 году.